«Бесы» () — Франция—Чехословакия, фильм 1988 года Анджея Вайды.
 «Бесы» — Россия, фильм  1992 года Игоря Таланкина и Дмитрия Таланкина.
 «Бесы» — Россия, фильм 2002 года Константина Селиверстова.
 «Бесы» — Россия, телесериал 2006 года Валерия Ахадова и Геннадия Карюка.
 «Бесы» — Россия, фильм 2008 года Льва Додина и Галины Любимовой.
 «Бесы» — Россия, телесериал 2014 года Владимира Хотиненко.
 «Бесы» — Россия, фильм 2014 года Романа Шаляпина и Евгения Ткачука.